Charles Glacier är en glaciär i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Charles Glacier ligger  meter över havet.

Terrängen runt Charles Glacier är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Charles Glacier ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Charles Glacier. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Isformationer i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis
Glaciärer i Antarktis